El Infierno o El infierno puede referirse a:
 El infierno (película de 2010), película mexicana de 2010.
 El infierno (película de 1994), película francesa de 1994.
 El infierno (historieta de Superlópez), historieta de Superlópez de 1996
 El Infierno (centro de detención), centro clandestino de detención de Argentina.